Alejandro Valdés può riferirsi a:
Alejandro Valdés Tobier – (1988-vivente) lottatore cubano
Alejandro Valdés Juarez (1993-vivente) – taekwondoka messicano